Aqualung est un terme anglais que Jacques-Yves Cousteau inventa (sous la forme « Aqua-Lung ») pour commercialiser une invention qu'il avait brevetée avec Émile Gagnan en 1945 : le détendeur de plongée ou scaphandre autonome. En anglais aqua-lung (ou aqualung) signifie littéralement « poumon aquatique ».

Les termes aqualung, Aqua Lung ou Aqua-Lung peuvent faire référence à : 

 Plongée Sous-Marine 
 Aqua-Lung, la marque que Cousteau inventa en 1946 pour commercialiser dans les pays anglophones le détendeur de plongée CG45 ;
 Aqualung, une évolution du mot inventé par Cousteau et que les anglophones utilisent de nos jours pour désigner tout détendeur de plongée ou, parfois et plus particulièrement, les détendeurs à double trachée « de type Cousteau » ;
 Aqua Lung/La Spirotechnique ou simplement Aqua Lung, une société commercialisant du matériel de plongée et de natation et créée en 1946 dans le but de commercialiser l'Aqua-Lung de Cousteau ;

 Musique  
 Aqualung, un album du groupe Jethro Tull  ;
 Chanson éponyme sur cet album ;
 Aqualung, le premier album de Matt Hales ;
 Aqualung, est une chanson du groupe Morcheeba sur l'album Charango sortie en 2002;
 Aqualung, le nom de scène de Matt Hales, musicien britannique ;

 Logiciel 
 Aqualung, un lecteur audio en licence libre.